BRUZZ is een Nederlandstalig Brussels mediahuis.

Geschiedenis 
Op 13 oktober 2015 kondigde de raad van bestuur van de Vlaams-Brusselse Media de opstart aan als reorganisatie volgend op een woelige periode nadat de vorige CEO een ontslagronde en het opdoeken van FM Brussel had aangekondigd.<ref></small></ref> BRUZZ ging van start op 20 april 2016 als samensmelting van het weekblad Brussel Deze Week, de cultuurbijlage Agenda, radio FM Brussel, televisiezender TV Brussel en hun gezamenlijke website brusselnieuws.be.

De naam 'BRUZZ' is een samensmelting van 'Brussel' en 'buzz'.

Structuur 
Het mediahuis wordt aangestuurd vanuit vzw Vlaams-Brusselse Media in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Hoofdredactie